Stazione di Karow (Meckl)
 Stazione di Berlino-Karow